Münchberg – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Hof

Osoby 
 Hans-Helmut Münchberg – niemiecki polityk
 Hansfried Münchberg – niemiecki malarz

Zobacz też 
 Mönchberg
 Müncheberg
 Mönchsberg